Een Frans kunstenaar, zie Bernar Venet
Een bergmassief in het Oostenrijkse Tirol, zie Venet (bergmassief)